Роза Лимская (, при рождении Исабель Флорес де Олива, ; 20 апреля 1586, Лима — 24 августа 1617, Лима) — первая католическая святая Латинской Америки, доминиканская терциарка, покровительница Перу и всей Южной Америки.

Биография 
Роза родилась в Лиме, в многодетной семье, при крещении получила имя Исабель Флорес де Олива. Её отец, Гаспар Флорес, был испанским солдатом. Крещена была лично архиепископом Лимы Тирибиусом де Монгровехо. Из-за её красоты родные и близкие с детства стали называть её Розой. После того как многие стали восхищаться её красотой обрила голову, чем вызвала недовольство родителей которые рассчитывали выдать её замуж, после чего Роза обожгла себе лицо перцем и щёлоком. В подражание Екатерине Сиенской вела аскетичный образ жизни, постилась и подолгу молилась.

Постоянно молясь и посещая церковные службы Роза решила принять обет безбрачия и посвятить свою жизнь Богу. Она занялась благотворительностью, помогала больным и беднякам. Она занялась рукоделием и стала выращивать цветы, а вырученные средства направляла на благотворительность, помогая в том числе и своей семье. Днём она работала, а большую часть ночи проводила в молитве, уединяясь в специально построенным для этого гроте.

В возрасте двадцати лет она присоединилась к Третьему ордену доминиканцев.

Согласно церковному преданию предсказала дату и обстоятельства своей смерти и скончалась 24 августа 1617 года в возрасте 31 года. На её похоронах присутствовала вся высшая светская и духовная знать города Лима. Похоронена в крипте храма при монастыре Святого Доминика в Лиме.

Прославление 
Сразу после смерти начался процесс причисления Розы к лику святых. Католической церковью упоминается множество чудес последовавших после её кончины. Беатифицирована 15 апреля 1668 года Папой Климентом IX, канонизирована 12 апреля 1671 года Папой Климентом X. Святая Роза Лимская стала первым человеком из западного полушария, причисленным к лику святых Римско-католической церковью.

День почитания святой был установлен на 30 августа, поскольку в день её смерти 24 августа Католическая церковь отмечает день апостола Варфоломея, а 30 августа оказалось ближайшим днём, не занятым каким-либо значительным святым. После проведённой Павлом VI реформы день празднования святой Розы был установлен на 23 августа. Но в тех странах, где день святой Розы был выходным в её честь, например, в Перу, день празднования 30 августа остался неизменным.

Память 
Особо почитается в Латинской Америке, в её честь построено большое количество церквей. Также в её честь получил название один из самых распространённых топонимов Латинской Америки Санта-Роза.

Изображение святой Розы помещено на самую крупную банкноту Перу 200 солей.

Примечания

Источники 
 «Роза Лимская» // Католическая энциклопедия. Т. 4. М.:2011. Ст. 267—268
 «St. Rose of Lima» // Catholic Encyclopedia. 1913

Ссылки 
 Биография

Католические святые
Англиканские святые
Доминиканские терциарии
Канонизированные в XVII веке
Христианские святые XVII века
Канонизированные Климентом X